memo (briefje), een korte aantekening
MeMo (lesmethode), een lesmethode geschiedenis voor het voortgezet onderwijs
Memo (radioprogramma), een radioprogramma
Mémo (Ange), verzamelalbum met vijf nooit eerder verschenen tracks van Ange 
De afkorting voor memorandum (doorverwijspagina)
De volgende personen:
 Guido Memo ( - 1438), bisschop van Pula en van Verona